Ханифа:
  — арабское племя.
  — вади в Саудовской Аравии.
  — населенный пункт в Азербайджане.
  — алжирская певица.
  — индийский актёр, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Абу Ханифа (значения)